Болеслав IV — имя нескольких монархов Европы:
 Болеслав IV Варшавский — варшавский князь.
 Болеслав IV Кудрявый — польский князь.